Stephan Andrist est un footballeur suisse, né le  à Erlenbach im Simmental en Suisse qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Chiasso.

Biographie 

Le , Andrist s'engage au FC Bâle avec un contrat allant jusqu'à . Il marque son premier but en championnat le  à domicile lors d'une victoire 4 buts à 1 contre le Grasshopper Club Zürich. À la fin de la saison 2011-2012, Andrist remporte le championnat et la Coupe de Suisse avec le club suisse.

Le , le FC Bâle prête Andrist au FC Lucerne. Après un an à FC Lucerne, Andrist retourne à Bâle.

Carrière

Palmarès 
 FC Thoune
Champion de Challenge League : 2010

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1987
Naissance dans le canton de Berne
Footballeur suisse
Sportif bernois
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Bâle
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Aarau
Joueur du Hansa Rostock
Joueur du SV Wehen Wiesbaden
Joueur du VfR Aalen
Joueur du 1. FC Sarrebruck